Эгюзо́н-Шанто́м ():
 Эгюзон-Шантом — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.
 Эгюзон-Шантом — кантон во Франции, находится в регионе Центр, департамент кантона — Эндр.